Eurythyrea — рід жуків родини Златки (Buprestidae). У рід включають 11 видів

 Eurythyrea aurata (Pallas, 1776)
 Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767)
 Eurythyrea bilyi Weidlich, 1987
 Eurythyrea eao Semenov, 1895
 Eurythyrea fastidiosa (Rossi, 1790)
 Eurythyrea grandis Deichmuller, 1886
 Eurythyrea longipennis Heer, 1847
 Eurythyrea micans (Fabricius, 1793)
 Eurythyrea oxiana Semenov, 1895
 Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)
 Eurythyrea tenuistriata Lewis, 1893

Примітки 

Златки
Роди златок